Het Lago de By (Italiaans: Lago di By) is een stuwmeertje in Italië. Het ligt aan de oostkant van de Conca de By, een kleine hoogvlakte in het Val di Ollomont. Iets westelijker ligt het gehucht By.  De Grand Tête de By, een moeilijk beklimbare berg met een geprezen uitzicht, ligt ruim twee kilometer ten noordwesten van het meer.

By
Geografie van Valle d'Aosta